De in Oost-Azië bestaande onhebbelijke gewoonte vingers in andermans bilspeet te steken, Kancho (handeling)
 een functie binnen de karatewereld Kancho (karate)
 Een betiteling voor een abt van een zen-boeddhistisch klooster, Kancho (Zen)